El término Maceira se puede referir a:

Maceira, parroquia del ayuntamiento de Covelo, provincia de Pontevedra.
Maceira, freguesia portuguesa del municipio de Fornos de Algodres.
Maceira, freguesia portuguesa del municipio de Leiría.
Maceira, freguesia portuguesa del municipio de Torres Vedras.
Fornos de Maceira Dão, freguesia portuguesa del municipio de Mangualde.
Moimenta de Maceira Dão, freguesia portuguesa del municipio de Mangualde.